Tigra hace referencia a varios artículos:
 Tigra (equipo ciclista), ya desaparecido;
 Opel Tigra, modelo de automóvil de la compañía Opel;

 Tigra, personaje de Marvel Comics;
 Tigra (DC Comics), de DC Comics.